Reval steht für:
 den deutschen Namen der estnischen Hauptstadt Tallinn
 ein ehemaliges Bistum, siehe Bistum Reval
 eine Zigarettenmarke, siehe Reval (Zigarettenmarke)
 das Rufzeichen der estnischen Staatsfluglinie Regional Jet

Familienname folgender Personen:
 Else Reval (1893–1978; gebürtig Else Langer), deutsche Schauspielerin
 Marcel Colin-Reval (1905–2004), französischer Filmfachjournalist

Siehe auch:

 Meister der Revaler Passion
 Rewal, eine polnische Stadt und Gemeinde